Lahore Gate steht für Torbauten:
Lahore Gate (Delhi)
Lahore Gate (Lahore)